Desmenez peut désigner :
 
 Léon Desmenez, (1928-1998), footballeur français, père des deux suivants. 
 Léon Desmenez, (1957-), footballeur français ;
 Gabriel Desmenez (1954-), footballeur français ;